Фосфоглицератмутаза (, PGM), также фосфоглицеромутаза — фермент, катализирующий реакцию внутреннего переноса фосфатной группы с C-3 на C-2, превращающей 3-фосфоглицерат в 2-фосфоглицерат (стадия 8 гликолиза).

Механизм действия

Гликолиз

Ссылки 
 

КФ 5.4.2
Гликолиз